Il doppio  del Penza Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michail Elgin e Nikolaus Moser erano i detentori del titolo, ma Moser quest'anno non ha partecipato.

Elgin ha fatto coppia con Aleksandr Kudrjavcev, ma non ha preso parte a nessuna partita del torneo.

Arnau Brugués-Davi e Malek Jaziri hanno battuto in finale Serhij Bubka e Adrián Menéndez Maceiras 6–7(6–8), 6–2, [10–8].

Teste di serie

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (ritiro)
  Serhij Bubka /  Adrián Menéndez Maceiras (finale)

  Mikhail Vasiliev /  Amir Weintraub (semifinali)
  Konstantin Kravčuk /  Lukáš Lacko (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Penza Cup 2011